Монток — железнодорожная линия, входит в компанию Железная дорога Лонг-Айленда (). Расположена в американском штате Нью-Йорк на острове Лонг-Айленд. Расстояние между крайними станциями линии Монток 115 миль (185 км) от en:Long Island City на западе до Montauk на востоке.

Описание маршрута 
Западная часть линии Монток в Куинсе, известная как «Старый Монток» или «Нижний Монток», проходит от Лонг-Айленд-Сити до en:Jamaica с железнодорожным переездом. В будние дни по этой части линии идёт один пассажирский поезд, который не делает остановок.

Станции 
Поезда линии :en:West Hempstead Branch идут отдельной веткой от станции Ямайка через станцию St. Albans. Поезда линии :en:Babylon Branch движутся до станции en:Babylon, в то время как поезда линии Монток движутся дальше. Станция Jamaica располагается примерно в 11.25 милях (18 км) от станции en:Penn Station.

Полный список, включающий все бывшие станции

Примечания 

Железная дорога Лонг-Айленда